Tseax peut désigner :
 Tseax Cone, un volcan de Colombie-Britannique ;
 Tseax, un cours d'eau de Colombie-Britannique.